Ethel puede referirse a:

Ethel (nombre), nombre propio femenino.
Las siguientes localidades de Estados Unidos:
Ethel (Arkansas)
Ethel (Misisipi)
Ethel (Misuri)
Ethel Pozo, presentadora y empresaria peruana.
Otro nombre para referirse a la runa odal.